Dukuhjeruk (Banjarharjo)
 Dukuhjeruk (Karangampel)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing